Sava har flere betydninger:

 Sava, en flod i det sydøstlige Europa
 Sava (Italien) en by i Apulien, Italien
 Sava (Madagaskar) en af Madagaskars 22 regioner, og en af to regioner i provinsen Antsiranana.